Сергій Володимирович Верьовкін-Рахальський ( 26 квітня 1948) — російський генерал-лейтенант, діяч спецслужб Росії.

Біографія 
Народився 26 квітня 1948 року.

Освіта 

 Ленінградський інститут точної механіки та оптики.
 У 1972—1973 роках — курсант Вищих курсів КДБ при РМ СРСР (Мінськ).

Діяльність 

 Працював у Державному оптичному інституті ім. С. І. Вавілова (Ленінград), займався розробкою систем космічної фотозйомки.
 Із середини 1970-х років в Управлінні КДБ СРСР по Ленінграду та Ленінградській області, займався боротьбою з контрабандою.
 1993–1999 роки — начальник Управління ФСБ Росії по Сахалінській області.
 Квітень 1999 — квітень 2000 — начальник управління ФСБ Росії по Приморському краю.
 Із квітня 2000 року до березня 2001 року — заступник Міністра Російської Федерації з податків і зборів. Займався питаннями, пов'язаними з валютним контролем.
 Із 21 березня 2001 року — заступник директора Федеральної служби податкової поліції Російської Федерації. (Директор М. Ю. Фрадков).
 Із лютого 2003 по лютий 2005 — заступник Міністра внутрішніх справ Російської Федерації — начальник Федеральної служби з економічних та податкових злочинів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.
 Із 11 березня по 30 червня 2003 року одночасно виконував обов'язки директора Федеральної служби податкової поліції Російської Федерації до завершення реорганізаційних заходів, пов'язаних зі скасуванням цього відомства.

Нагороди 
 Медаль «За бойові заслуги»

Сім'я 
Вдівець. Представник старого російського дворянського роду, генерал у шостому поколінні. Його прадід служив у генерала від інфантерії М. Д. Скобелєва.

 Дід — генерал-лейтенант Микола Андрійович Верьовкін-Рахальський.
 Батько — генерал-полковник Володимир Миколайович Верьовкін-Рахальський.
 Син — Олексій Сергійович (нар. 1977), офіцер.

Примітки 

Працівники КДБ
Генерал-лейтенанти (Російська Федерація)